Publi Licini Cras Dives (en llatí Publius Licinius M. F. P. N. Crassus Dives) va ser germà del pretor Marc Licini Cras (Marcus Licinius Crassus) i pare del triumvir Cras. Pertanya a la gens Licínia, una família romana plebea.

Com a magistrat (probablement edil curul) va proposar la Lex Licinia, mencionada per Aule Gel·li, que prohibia la despesa excessiva i la golafreria en els banquets. La data exacta d'aquesta llei no es coneix, però ja és esmentada pel poeta Lucili el 97 aC, any en què Cras Dives era cònsol, i probablement cal datar-la cap al 99 aC o poc abans. La llei va tenir el suport del senat romà que va emetre un decret per la seva entrada en vigor immediatament, fins i tot abans de ser aprovada pel poble. La llei va ser derogada a proposta de Duroni el 98 aC. Durant el seu període d'edil també va proposar una llei per limitar l'extravagància dels jocs i espectacles públics que havien esdevingut massa grans i prevenir la prodigalitat.

Durant el seu consolat (97 aC) es va prohibir un ritu monstruós (segons explica Plini) que s'havia imposat darrerament, i es va emetre un decret ordenant «no homo immolaretur».

El 96 aC va anar a la seva destinació, la província d'Hispània Ulterior on va restar alguns anys i va tornar a Roma l'any 93 aC on va ser honrat amb un triomf per les seves victòries sobre els lusitans.

A la guerra social el 90 aC va ser legat de Luci Juli Cèsar que l'any 89 aC va ser el seu col·lega com a censor, i va inscriure a noves tribus de llatins i italians que havien estat recompensades amb la ciutadania romana per la seva fidelitat a la República.

A la guerra civil que va seguir una mica després, va prendre partit per Sul·la i els aristòcrates. Quan Gai Mari i Luci Corneli Cinna van prendre el poder a Roma, es va apunyalar a fi d'escapar d'una mort potser més ignominiosa.

Referències 

Romans relacionats amb Lusitània
Llegats republicans
Cònsols romans de la dècada del 90 aC
Edils romans
Censors romans del segle I aC
Gens Licínia